Гоночные автомобили Auto Union — Auto Union Grand Prix от A до D были разработаны и построены специальным гоночным отделом Auto Union AG, Horch в г. Цвиккау, Германия, между 1933 и 1939 годами. Автомобили участвовали в Чемпионате Европы по автогонкам.

От сопернических болидов фирм Daimler-Benz AG, Alfa Corse/Scuderia Ferrari, Bugatti и Maserati, болиды Auto Union отличались среднемоторной компоновкой необычной для того времени.


История 
Для продвижения автомобильной марки совет директоров посчитал, что лучшей рекламой концерну будет удачное участие в автогонках. Выпускаемые Auto Union гоночные автомобили с логотипом из четырёх колец разрабатывались и использовались только для автомобильных гонок, как кольцевых, так и по пересечённой местности. Наибольшую известность Auto Union получила после спортивных успехов команды Auto Union Rennabteilung, принадлежащей ей же, пилоты которой выступали на производимых компанией автомобилях. Команда Auto Union Rennabteilung являлась прямым конкурентом команды Daimler-Benz AG на Mercedes-Benz Silberpfeile в Grand Prix Motor racing в 1931 году. Например, мощность двигателей серийных автомобилей 1937 года выпуска была эквивалентна мощности турбированных двигателей моделей гран-при «Формулы-1» начала 1980-х годов.

На деньги, выделенные государством для развитию автоспорта (по 500 000 рейхсмарок для Auto Union и Мercedes), Auto Union с помощью ателье Фердинанда Порше разрабатывает среднемоторный автомобиль класса 750 kg Grand Prix formula (прародительница современной Формулы 1). Фердинанд впервые познакомился со среднемоторным гоночным автомобилем, когда работал в компании в компании Benz & Cie., это была модель  1923 года. И на гоночных автомобилях Auto Union он смог реализовать эту концепцию на гораздо более высоком технологическом уровне.

После чего началась борьба между Auto Union из Цвикау и Mercedes-Benz из Штутгарта, закончившаяся с началом Второй мировой войны. Для участия в гонках допускались болиды с максимальным весом 750 килограммов без топлива, воды, шин и водителя. Не было никаких пределов в мощности двигателя и допускалась установка турбонагнетателей. Эти правила действовали до конца 1937 года. В период 1934-1939 годов заводская команда приняла участие в 59 кольцевых гонках.

Typ A (1934)

Auto Union Typ A

Результаты

Typ B (1935) 

Auto Union Typ B участвовал в Чемпионате Европы по автогонкам 1935 году.

Результаты

Typ C (1936—1937) 

Auto Union Typ C участвовал в Чемпионате Европы по автогонкам 1936 году и 1937 году.

Результаты

Typ C Stormline

Typ D (1938—1939) 

Auto Union Typ D участвовал в Чемпионате Европы по автогонкам 1938 году и 1939 году.

Результаты

Typ 650 

Auto Union Typ 650 прототип гран-при 1940 года, был взят за основу создания Советского гоночного болида Сокол 650. Двигатель объёмом 2 л. V12.

Гонщики 
Всего гонщиками команды было выиграно 23 кольцевые гонки, в том числе 7 национальных Гран-При, входящих в зачёт Чемпионата Европы. 
Берндт Розмайер стал в 1936 году чемпионом. Он же является самым результативным гонщиком команды: 10 выигранных гонок, в том числе 3 национальных Гран-При чемпионата Европы 1936 года.

См. также 
 Audi R18
 Audi Sport GmbH

Примечания

Литература

Ссылки 
 zr.ru Серебряные стрелы Ника Мэйсона 

Audi
Автомобили Auto Union
Гоночные автомобили
Гран-при до Формулы-1
Гонки машин с открытыми колёсами
Автоспорт в Европе
Чемпионат Европы по автогонкам